Supercoppa russa 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa russa 2018 – torneo di pallavolo maschile